Aso puede hacer referencia a:

Geografía 
 La antigua ciudad griega de Aso, situada en la costa de Asia Menor (Turquía).
 La actual ciudad japonesa de Aso.
 La población española de Aso de Sobremonte.
 Un supervolcán ubicado en la prefectura de Kumamoto, el monte Aso.
 El río Aso en la región italiana de Marcas.

Personas 
 El ex primer ministro japonés Tarō Asō.
 La veterana seiyū japonesa nacida en Tokio Miyoko Asō.

Buques 
 El Aso, originalmente Bayan, crucero protegido japonés capturado a Rusia.
 El Aso, portaaviones inconcluso japonés de la Clase Unryū.
 La Clase Aso de patrulleros del servicio de guardacostas japonés.
 El Aso (PL-41), líder de la clase citada, activo desde 2005.

Otros 
 Las siglas ASO de la Orquesta Sinfónica de Atlanta, en inglés.
 Las siglas ASO del Organismo de Soporte a Direcciones (ASO), en inglés.
 Aso, la esposa de Anansi, personaje de leyenda de África occidental.
 Ordenación arbitraria de slices
 Las siglas ASO de App Store Optimization (ASO)
 Las siglas ASO de Amaury Sport Organisation, organizador de eventos, principalmente ciclistas de Francia.